Oleh Berežnyj – biatleta ucraino
 Oleksandr Berežnyj – ex calciatore sovietico
 Viktor Berežnyj – ex cestista e allenatore di pallacanestro ucraino